

Топоніми 
 Міхо — село в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Сосновий бір Міхо

Персоналії 
 Міхо — японське прізвище.
 Міхо — скорочена форма хорватського імені Міховил.